Бузан — многозначное слово: фамилия, топоним и т.д.

Известные носители 
 Бузан, Барри (род. 1946) — британско-канадский политолог, специалист в области международных отношений, профессор политических наук.
 Бузан-хан (ум. 1336) — чингизид, потомок Чагатая, хан Чагатайского улуса.

Топонимы

Населённые пункты 
 Бузан — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Бузан — село в Белозерском районе Курганской области.
 Бузан — деревня в Называевском районе Омской области.
 Бузан — аул в Русско-Полянском районе Омской области.

Водные объекты 
 Бузан — один из наибольших рукавов дельты Волги.

Другое  
 Бузан — местное название жимолости Палласа.

См. также 
 Буза
 Бузана
 Бузанай
 Бузанский сельсовет
 Бузан-пристань
 Бузан-разъезд
 Бузанис, Дин
 Бузански, Енё
 Бузанчич, Борис